Ву́лиця Маяко́вського ( — вулиця у Сєвєродонецьку. Довжина 2 270 метрів. Починається від перетину з вулицею Пивоварова. Перетинає вулиці Заводську і Автомобільну, Радянський, проспект. Закінчується на перетині з вулицею Донецькою. Забудована багатоповерховими житловими будинками. Але між вулицями Пивоварова і Заводською — промислова і сільськогосподарська забудова. Названа на честь російського поета Володимира Маяковського.

Вулиці Сєвєродонецька
Вулиці Сєвєродонецька, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Володимира Маяковського